Abend steht für:
 Abend, eine Tageszeit
 Abend (Nossen), ein Ortsteil der Stadt Nossen in Sachsen

Abend ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Abend, deutsche Theaterautorin und -regisseurin
 Gustav Abend (1876–1960), österreichischer Architekt
 Guy Abend (* 1990), israelischer Fußballspieler
 Harry Abend (1937–2021), venezolanischer Architekt und Bildhauer
 Lothar Abend (* 1944), deutscher Boxer

Der Abend steht für:
 Der Abend (Gemälde), ein Gemälde von Caspar David Friedrich
 Der Abend, ein naturalistisches Gedicht von Georg Heym
Zeitungen:
 Der Abend (Österreich), eine österreichische Tageszeitung
 Der Abend (Deutschland), eine West-Berliner Tageszeitung, erschien von 1946 bis 1981 
 Der Abend, Spätausgabe des Vorwärts (Deutschland), erschien 1918–1933 

Siehe auch: